Ficelle peut faire référence à :
 La ficelle, un genre de corde fine.

En gastronomie 

 La ficelle, une variété de pain de forme fine et allongée ;
 La ficelle picarde, une entrée, spécialité régionale de Picardie ;
 La Ficelle est le nom donné au saint-pourçain primeur, un vin vendu dans une bouteille décorée d'une ficelle.

Dans les transports 

 La « Ficelle », le surnom du Métro Lausanne-Ouchy qui a circulé à Lausanne de 1877 à 2006, remplacée en 2008 par le M2 ;
 La « Ficelle », le surnom des funiculaires desservant les collines de Fourvière et de la Croix-Rousse à Lyon ;
 En argot ferroviaire, la caténaire.

En aéronautique 

 nom, sur hélicoptère, du fil de laine servant d'indicateur de dérapage.